Csehország
 Podmoky, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Podmoky, település a Nymburki járásban
 Podmoky, Krásná Hora nad Vltavou településrésze a Příbrami járásban